Аманати́дис — греческая фамилия. Известные носители:
 Аманатидис, Василис (род. 1970) — греческий поэт.
 Аманатидис, Яннис (род. 1981) — греческий футболист.